Hornsby kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Hornsby,

Australien 

 Hornsby (ort i Australien), New South Wales, Hornsby Shire,

USA 

 Hornsby (ort i USA), Tennessee, Hardeman County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar